Mihara hace referencia a varios artículos:

Personas
Masato Mihara, deportista japonés que compitió en yudo
Mitsukazu Mihara, ilustradora japonesa y mangaka.

Ficción
Ōjirō Mihara, personaje de la serie de anime y manga Angelic Layer.
Ichirō Mihara, personaje de las series de manga y anime Angelic Layer y Chobits creada por Clamp.

Lugares
Monte Mihara, volcán activo en la isla japonesa de Izu Ōshima.